Турнир в первом дивизионе  в рамках 67-го чемпионата мира по хоккею с шайбой проходил в Венгрии и Хорватии.

Турнир проходил в один круг.

Турнир

Группа A (Будапешт, Венгрия)

Итоговая таблица

Группа B (Загреб, Хорватия)

Итоговая таблица

Итоги

См. также 
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2003
 Второй дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой 2003
 Третий дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой 2003

Ссылки 

 hockeyarchives.info 
1